Чемода́н — те ж саме, що й валіза
 «Чемодан» (The Chemodan) — російський хіп-хоп гурт